Dompredigerhaus steht für:
 Dompredigerhaus (Braunschweig)
 Dompredigerhaus (Magdeburg)